Леошть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Педурень.
 Леошть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тетерень.